Un Matón (en femenino Matona) es aquel que es pendenciero, chulo o jactancioso y que suele intimidar, acosar, provocar y en ocasiones pegar, herir e incluso matar a alguien por decisión propia o siguiendo órdenes como sicario o miembro de una banda. 

El matón ejerce matonaje contra los demás en la escuela (acoso escolar, hostigamiento escolar y bulling) en el trabajo (acoso laboral y mobbing), en la familia (violencia doméstica) en las relaciones sexuales (acoso sexual).

Matón también puede referirse a los barrios Matón Arriba (Cayey) y Matón Abajo (Cayey) de Cayey en Puerto Rico.

Otros usos 
También se usa para calificar al estudiante aplicado y en El Salvador se denomína matón a la caída de una persona al suelo.

Véase también 
 :Categoría:Acoso
 Batalla
 Chulo
 Combate
 Conflicto
 Escaramuza
 Linchamiento
 Maltrato
 Maton
 Pelea

Referencias 

Acoso
Crimen organizado